Любимая:

 
 Любимая — река в России, протекает по территории Багратионовского района Калининградской области.